Adrastus – cratere di Dione
Adrastus – genere di coleotteri della famiglia Elateridae

Pagine correlate
Adrasto (disambigua)